Pradal peut faire référence aux sens suivants :

Géographie

Toponymes 
 Le Pradal, commune de l'Hérault en France

Cours d'eau 
En France :
 Le Pradal, affluent de l'Arcueil ()
 Le Pradal, affluent du Vernason ()

Personnalités 

 Bruno Pradal (1949-1992), acteur français ;
 Carlos Pradal (1932-1988), peintre espagnol ;
 Gabriel Pradal (1891-1965), homme politique, journaliste et architecte espagnol, père de Carlos Pradal ;
 Gérard Pradal, scénariste français de bandes dessinées ;
 Laure Pradal (1962-), réalisatrice française de documentaires ;
 Manuel Pradal (1964-2017), réalisateur et scénariste français ;
 Philippe Pradal (1963-), homme politique français ;
 Vicente Pradal (1957-), chanteur et guitariste français ;
 Victor Pradal (1844-1910), député et sénateur français ;
 Virginie Pradal (1942-), actrice française ;
 Yann Pradal (1976-), acteur français.

Divers 
 Le Pradal Serey, art martial cambodgien

Homonymie de patronyme